Trinity Bay kan syfta på:

 Trinity Bay, Queensland, en vik i Australien
 Trinity Bay, Newfoundland, en vik i Kanada